Amerikai Egyesült Államok
 Wilderville (Oregon)
 Wilderville (Texas)